El Clásico del Centro o Clásico de la 57, es el juego entre los equipos de fútbol de la ciudad de San Luis Potosí  y de Querétaro, y se le llama clásico porque las aficiones de ambos equipos lo perciben como uno de los juegos más importantes para sus respectivos equipos. 

Actualmente, se disputa el clásico del centro entre el Atlético de San Luis y el Querétaro.
 
Más que cualquier otro partido en éste se juegan más de tres puntos, es el orgullo de ser el "mandamás" del centro de México. Una rivalidad entre ciudades vecinas que ha trascendido durante muchos años y que viene desde que ambos equipos jugaban en divisiones inferiores. 

Tras la Desaparición del Club San Luis en 2013, el Atlético San Luis heredó esta rivalidad, pero solo se vivían estos clásicos únicamente en la Copa MX, ya que para ese entonces ambos equipos no jugaban en la misma categoría, puesto que el Querétaro se encontraba en la Primera División y el Atlético San Luis en la Liga de Ascenso, Pero tras el ascenso directo del Atlético San Luis en la temporada 2018-19 se esperaba el regreso del clásico del centro en el Torneo Apertura 2019. Este partido fue suspendido al minuto 84 ya que los seguidores de estos equipos se enfrascaron en una riña que dejó por lo menos 33 heridos.

La hinchada de cada equipo suele comportarse de una forma violenta y lamentablemente por la cercanía de las dos ciudades (184Km), la rivalidad muchas veces sobrepasa lo deportivo.
También se le conoce como 'el clásico de la 57' en alusión a la Carretera Federal 57, la cual pasa cerca del Estadio Alfonso Lastras Ramírez en San Luis Potosí y del Estadio Corregidora en Querétaro.

Historial 

El primer enfrentamiento oficial entre Queretanos y Potosinos se dio en la Segunda División de México 1957-58. El duelo se registró un 25 de agosto de 1957, en el estadio 20 de noviembre de San Luis Potosí. El resultado fue favorable para San Luis por 1-0.

Ambos equipos se han enfrentado en un total de 98 ocasiones, contando partidos de Tercera División, Segunda División, Segunda "B", Primera "A", Copa México y Primera División. El balance global es de 36 Victorias para San Luis, 26 para Querétaro y 36 empates.
 
A continuación se enlistan todos los encuentros disputados en todas las competiciones  del Clásico del Centro en orden cronológico. 
Se consideran partidos oficiales de Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa México y Copa Presidente entre equipos de las ciudades de San Luis Potosí (San Luis, U de San Luis, Atlético Potosino, Santos San Luis, Real San Luis y Atlético San Luis) y Querétaro (Querétaro, Estudiantes de Querétaro, Atletas Campesinos, Atletas Industriales, Cobras, U.A. de Querétaro y Halcones de Querétaro). No se contabilizan partidos amistosos.

*(4) Partido Adjudicado a Querétaro.
*(91) El partido fue suspendido tras una riña en las gradas.

Historial estadístico 

<small>Simbología:

PJ: partidos jugados
PGSL: partidos ganados por San Luis
GFSL: goles a favor de San Luis
Emp: empate
PGQ: partidos ganados por Querétaro
GFQ: goles a favor de Querétaro
Actualizado al 10 de marzo de 2023

Para Segunda División se considera la división que en su momento haya representado el segundo nivel del futbol mexicano. (Segunda División, Primera División "A", Liga de Ascenso, Ascenso MX)
Para Tercera División se considera la división que en su momento haya representado el tercer nivel del futbol mexicano. (Tercera División, Segunda División "B")
''Si se considera el partido adjudicado a Querétaro del torneo Segunda División 58/59 como victoria para Querétaro, así como el gol correspondiente al marcador adjudicado de 1 a 0 en favor de los Queretanos .

Referencias 

Clásicos de fútbol de México